Dos comtes del Tirol:
 Enric I 1180–1202
 Enric II de Tirol 1295-1335, fill de Meinard II de Gorízia-Tirol; comte de Tirol o Gorízia-Tirol (junt amb els seus germans), duc de Caríntia (Enric VIII de Caríntia), rei de Bohèmia (Enric I de Bohèmia o Enric el Carinti) 1306 i 1307-1310,